Eupolyphaga är ett släkte av kackerlackor. Eupolyphaga ingår i familjen Polyphagidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kackerlackor
Eupolyphaga